Dookoła Mazowsza 2020 – 63. edycja wyścigu kolarskiego Dookoła Mazowsza, który odbył się w dniach od 15 do 18 lipca 2020. Impreza kategorii 2.2 była częścią UCI Europe Tour 2020.

Wyścig Dookoła Mazowsza 2020 był pierwszym międzynarodowym wyścigiem męskim z kalendarza UCI odbywającym się po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1 

Na 1. etapie zawodnicy mieli pokonać liczącą niespełna 170 kilometrów trasę, jednak około 30 kilometrów przed metę rywalizacja została przerwana, po czym odwołana w wyniku wypadku, w którym motocyklista spoza kolumny wyścigu zderzył się z samochodem zamykającym tę kolumnę.

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2020 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2020
2020